Берна́р Леко́нт (, 22 листопада 1949, Туніс) — французький письменник та журналіст.

Біографія 
Закінчив паризькі ліцей Карно та Ліцей Людовика Великого. Навчався в Інституті східних мов і цивілізацій, де його батько викладав арабську. Тут Бернар Леконт опанував російську та польську мови. Згодом Леконт закінчив також Інститут політичних досліджень.

З 15 років почав друкуватися у журналі коміксів «Тентен» (Tintin). Після навчання професійно зайнявся журналістикою. Працював у одній з провідних французьких газет «Ла Круа» (La Croix), у журналах «Експрес» (L'Express) та «Фігаро Магазін» (Figaro Magazine). Працював на радіо.

Опублікував чимало книжок про політичне життя Франції, про Східну Європу та про Ватикан. З 2004 року почав писати про Бургундію, куди переселився 1997 року. Один з авторів вистави «Іван Павло II — Не бійтеся». (Jean-Paul II — N'ayez pas peur), прем'єра якої пройшла в паризькому Палаці спорту у вересні 2007 року.

Бернар Леконт — голова Клубу письменників Бургундії. 2005 року, разом з дружиною, Евеліною Філіппою Леконт, заснував видавництво «Éditions de Bourgogne».

Нагороджений Орденом Почесного легіону та Орденом «За заслуги перед Польщею».

Твори 

 1969 : Lang'Zoo Story, polygraphie, École des Langues orientales
 1978 : Les Giscardiens (avec Christian Sauvage), Albin Michel 
 1990 : L'Après-communisme de l'Atlantique à l'Oural (avec Jacques Lesourne), Robert Laffont 
 1991 : La Vérité l'emportera toujours sur le mensonge. Comment le pape a vaincu le communisme, Jean-Claude Lattès 
 1993 : Le Bunker. Vingt ans de relations franco-soviétiques, Jean-Claude Lattès 
 1994 : Nadia (roman), Éditions du Rocher 
 1997 : Revue de presse (roman), Jean-Claude Lattès 
 2000 : Dictionnaire politique du XX e, avec Patrick Ulanowska, Pré-aux-Clercs 
 2003 : Jean-Paul II, Gallimard (Prix de littérature religieuse 2004) 
 2004 : Histoire illustrée de la Droite française, Pré-aux-Clercs 
 2004 : La Bourgogne, quelle histoire ! (BD avec Jean-Louis Thouard), Éditions de Bourgogne,  Burgundy, What A story! en anglais 
 2005 : Paris n'est pas la France, Jean-Claude Lattès 
 2005 : Aux Bourguignons qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas, entretien avec Mgr Minnerath : Éditions de Bourgogne 
 2006 : Jean-Paul II, Folio-Gallimard, numéro 4335 
 2006 : Benoît XVI, le dernier pape européen, Perrin
 2007 : Le Pape qui fit chuter Lénine, CLD 
 2007 : Blog à part (Vous reprendrez bien un peu de campagne électorale ?), Éditions de Bourgogne 
 2007 : J'ai senti battre le cœur du monde par le cardinal Roger Etchegaray (conversations avec Bernard Lecomte), Fayard
 2009 : Les Secrets du Vatican, Perrin 
 2009 : Il était une fois la Puisaye-Forterre (співавтор Xavier Lauprêtre), Éditions de Bourgogne 
 2009 : Pourquoi le pape a mauvaise presse, entretiens avec Marc Leboucher, Desclée de Brouwer 
 2010 : 100 photos pour comprendre Jean-Paul II, L’Éditeur 
 2011 : Les Secrets du Vatican, Tempus-Éditions Perrin 
 2011 : Benoît XVI, Perrin (réédition augmentée) 
 2011 : Le Roman des papes, Éditions du Rocher 
 2012 : Les derniers secrets du Vatican, Éditions Perrin 
 2013 : La Bourgogne pour les Nuls, Éditions First 
 2014 : Gorbatchev, coll. "Pour l'Histoire", Perrin 
 2016 : Dictionnaire amoureux des Papes, Plon, 2016,

Українські переклади 
2012 року у видавництві «Свічадо» була опублікована в українському перекладі книга Бернара Леконта «Таємниці Ватикану».

 Бернар Лєкомт, Таємниці Ватикану, Львів: Свічадо, 2012, 344 с. ISBN 978-966-395-598-8

Примітки

Посилання 
 Книга Бернара Леконта в українському перекладі на сайті Свічадо
 Анонс про презентацію українського перекладу «Таємниць Ватикану» у Львові 
 Офіційний сайт Бернара Леконта
 Офіційний блог Бернара Леконта 
 Офіційний сайт книги «Сектрети Ватикану»

Французькі письменники
Французькі журналісти
Кавалери Офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею»
Кавалери ордена Почесного легіону
Уродженці Туніса
Випускники ліцею Людовика Великого
Випускники ліцею Карно